Gorgonzola steht für:
 Gorgonzola (Lombardei), einen Ort in der Lombardei in Italien
 Gorgonzola (Käse), einen norditalienischen Weichkäse

Siehe auch: